

Cinema 
 Blue Movie – film del 1969 diretto da Andy Warhol
 Blue Movie – film del 1978 diretto da Alberto Cavallone

Letteratura 
 Blue Movie – romanzo di Terry Southern del 1970

Televisione 
 Blue Movie – rete televisiva tedesca